Klotbärfisar (Plataspidae) är en familj av insekter. Plataspidae ingår i överfamiljen Pentatomoidea, ordningen halvvingar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Plataspidae 7 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Halvvingar
Plataspidae